City of Angels (deutsch „Stadt der Engel“) steht für:
 City of Angels (Musical), US-amerikanisches Musical

Film und Fernsehen:
 City of Angels, Originaltitel des US-amerikanischen Films Stadt der Engel (Film)
 City of Angels (Fernsehserie, 1976), eine US-amerikanische Fernsehserie des Senders NBC
 City of Angels (Fernsehserie, 2000), eine US-amerikanische Fernsehserie des Senders CBS

Städte:
 City of Angels, Spitzname der Stadt Los Angeles
 City of Angels, Spitzname der Stadt Toruń
 City of Angels, Kurzbezeichnung von Bangkok (Krung Thep, )

Siehe auch:
 Stadt der Engel